Та́львег (, от Tal — «долина» и Weg — «путь») — линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна русла (фарватера), долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа.

Тальвег в плане обычно представляет собой относительно прямую или извилистую линию.

В более широком смысле тальвег — дно вытянутого понижения.

Политическое значение 
Принцип тальвега — один из способов определения границы между двумя государствами, разделенными водотоками, по наиболее глубокому месту в русле. Также определение международных границ возможно по срединной линии, левому берегу, правому берегу, и т. д.

Точный чертёж границ по тальвегу реки сыграл важную роль в отдельных случаях: в отношениях между Ираком и Ираном (Шатт-эль-Араб, известный как Арвандруд в Иране), в Центральной Европе (Дунай) и др.

См. также

Примечания 

Долины
Флювиальные формы рельефа